

Toponiemen in Nederland 
Spijk (Altena), buurtschap in Noord-Brabantse gemeente Altena
Spijk (Friesland), buurtschap in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân
Spijk (Groningen), dorp in de Groningse gemeente Eemsdelta
Spijk (West Betuwe), dorp in Gelderse gemeente West Betuwe
Spijk (Zevenaar), dorp nabij Lobith in Gelderland
't Spijk (Oisterwijk), buurtschap in de Noord-Brabant gemeente Oisterwijk

Kastelen en buitens 
Huis te Spijk (Hofgeest), een voormalig kasteel in Noord-Holland
Huis te Spijk (Spijk), een voormalig kasteel in Gelderland
't Spijk (Leersum), een buitenplaats in Utrecht

Zie ook
Van Speijk (doorverwijspagina)